Johan III är namnet på flera olika regenter:

 Ivan Asen III, tsar av Bulgarien 1279–1280
 Johan III, hertig av Bretagne 1312–1341
 Johan III, greve av Holstein 1312–1359
 Ivan III, storfurste av Moskva 1462–1505
 Johan III, kung av Portugal 1521–1557
 Johan III, kung av Sverige 1568–1592
 Johan III Sobieski, kung av Polen 1674–1696

Regentnamn